Christie (Califòrnia)
 Christie (Oklahoma)
 Christie (Virgínia)
 Christie (Wisconsin)